«Полуночный ковбой» () (1969) — американская драма, снятая режиссёром Джоном Шлезингером по сценарию Уолдо Солта, написанном на основе одноимённого романа Джеймса Лео Херлихая. Главные роли исполнили Джон Войт и Дастин Хоффман.

Фильм был удостоен трёх премий «Оскар» в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссёр» и «Лучший адаптированный сценарий» при семи номинациях. Он является единственным фильмом ныне упразднённого рейтинга «X», удостоенным награды за лучший фильм, а также первым фильмом на ЛГБТ-тематику, выигравшим награду.

В 1994 году включён в Национальный реестр фильмов, обладая «культурным, историческим или эстетическим значением».

По версии Американского института кино картина занимает:
 36-е (1998) и 43-е (2007) места в списке 100 фильмов
 22-е место в 100 песен (Everybody's Talkin')
 27-е место в 100 киноцитат («Я тут иду! Я тут иду!»)

Сюжет 
28-летний наивный техасец Джо Бак (Джон Войт) хорош собой, самоуверен и одевается как ковбой. Бросив работу посудомойщика в кафе и попрощавшись с темнокожим коллегой Ральфом, он решает отправиться на восток — в Нью-Йорк, с мечтой стать жиголо. По пути в автобусе он слушает радио и предаётся воспоминаниям, когда его бабушка Салли (Рут Уайт), заменившая Джо мать, приглашала в дом любовника Вудси Найлза (Гилмен Рэнкин) и поддерживала мечту внука стать настоящим ковбоем, а девушка Энни (Дженнифер Солт) уверяла, что он был её единственным.

Однако в большом городе всё оказывается гораздо сложнее, чем ему казалось, и карьера не задаётся. Под предлогом поиска Статуи Свободы, он знакомится с Касс (Сильвия Майлз), блондинкой средних лет, выгуливающей пуделя, и идёт с ней в её шикарные апартаменты на Парк-авеню. Та разговаривает по телефону с парнем по имени Мори, параллельно раздевая Бака. Они так страстно занимаются сексом на кровати, что не замечают, как раз за разом нажимают на клавиши пульта, лежащего рядом, и переключают телевизионные каналы. Перед уходом Бак просит оплату за свои услуги, женщина оскорбляется и ударяется в слёзы, устраивает небольшой скандал и Баку приходится самому предложить ей деньги на такси для поездки на встречу с Мори, так как она якобы забыла снять деньги со счёта и не имеет наличных. Из неосмотрительно открытого Джо кошелька та быстро вытягивает 20-долларовую банкноту, хотя Джо предлагал ей 5 или 10 долларов.

В баре Джо встречает итальянца Энрико Сальваторе «Рэтсо» Риццо (Дастин Хоффман) из Бронкса, хромающего на правую ногу и предлагающего свести его с влиятельным сутенёром О’Дэниелом. Один из геев намекает Джо, что Рэтсо хочет обдурить очередного «клиента». При переходе дороги Рэтсо кричит на желавшего проскочить таксиста «Я тут иду! Я тут иду!» (импровизация Хоффмана). Джо думает, что всё устроится, и платит новому знакомому 10 долларов, дабы показать искренность своих намерений. После того, как тот звонит сутенёру, Бак даёт ему ещё десятку и идёт на встречу с О’Дэниелом (Джон Макгайвер). Обнаружив, что на самом деле тот является неуравновешенным религиозным фанатиком, и параллельно вспомнив, как в детстве подобный человек крестил его в реке, Джо устремляется за мелким мошенником, который мерещится ему по пути следования, но того и след простыл. Джо целыми днями шатается по городу, смотрит телевизор или слушает радио. Через несколько дней вместо ключа от номера 514 он узнаёт, что его выселили, а вещи конфисковали до тех пор, пока тот не наладит свои дела.

Оказавшись на улице, Джо подсаживается в забегаловке к не обращающим на него внимание матери с сыном, играющим с плюшевой мышкой, и ест взятое у них печенье, но проливает на себя кетчуп и уходит. Пытается заработать 25 долларов после орального секса от студента (Боб Балабан) в кинотеатре, но у слабовольного очкарика не оказывается денег. В туалете он собирается отнять у него часы, но после его мольбы передумывает. Вскоре он натыкается на Рэтсо в кафе и собирается избить бездомного, но жалеет его. У того оказывается всего 64 цента. В свою очередь Рэтсо почему-то тоже испытывает симпатию к Джо и предлагает ему заночевать в своём жилище в заброшенном доме. Кашляющий нищий мечтает до зимы отправиться во Флориду. Джо снится кошмар — группа парней ночью вытаскивает его и Энни из машины и насилует обоих… Потерявшую рассудок девушку увозят в сумасшедший дом, Джо бежит за ней голышом… Рэтсо нападает на него, вооружённый разбитой бутылкой… Джо остаётся жить у Рэтсо.

Неожиданно для себя бездомные становятся друзьями. Джо отвлекает на себя возмущающегося лавочника, что позволяет Рэтсо украсть кокос и помидор. Джо оскорбляется, когда слышит от Рэтсо то, что наряд ковбоя нравится только женщинам с 42-улицы, педерастам и извращенцам. Джо приводит в пример Джона Уэйна и пытается разломать кокос при помощи оконной рамы, но роняет его на улицу. Рэтсо, дабы сэкономить на прачечной, помогает беременной девушке сложить бельё в машинку, параллельно засовывая свои вещи. На станции метро они выламывают замки ящиков, где лежат принадлежности чистильщика обуви. Рэтсо, отец которого был неграмотным обувщиком-эмигрантом, работа которого привела к повреждению спины и лёгких из-за длительного воздействия крема для обуви, начищает другу сапоги для привлечения клиентов, хотя считает эту работу унизительной. К ним подсаживается двое мужчин, один из которых оказывается полицейским.

Ловкий и хитрый Рэтсо теперь по-настоящему пытается устроить Джо карьеру жиголо — стрижёт его и крадёт записку у мужчины по вызову с номером клиентки, звонит от имени её представителя и отменяет встречу, после чего отправляет к ней Джо. Рэтсо, мечтающий о переезде в Майами, ждёт друга у отеля и мечтает о том, как он будет резвиться с Джо на пляже в окружении женщин среднего возраста. Неожиданно в его мечтах на него наступают пожилые женщины в инвалидных креслах, Рэтсо падает в бассейн. В это время за неподобающее поведение с клиенткой Джо вышвыривают из отеля, им приходится убегать, чтобы избежать встречи с полицией.

Наступает зима. Капающая вода в кране замерзает, друзья мёрзнут в неотапливаемом помещении. Им приходится заложить в ломбард любимый радиоприёмник Джо за 5 долларов. Кашель Рэтсо усиливается, он болен туберкулёзом, но продолжает курить. Джо приходится сдавать кровь за доллар, он приносит 9 долларов и коробку еды. Строители, разбирающие заброшенные здания по соседству, подбираются всё ближе к пристанищу друзей. Они прогуливаются по кладбищу, посещая могилу Доменико Сальваторе Риццо (1886—1959), отца Энрико (Рэтсо), на которую тот кладёт чужой венок. Рэтсо в сердцах говорит, что тот даже не мог написать своего имени, и на его могиле надо было поставить крестик, который он ставил вместо подписи. Джо отвечает, что его бабушка умерла, не предупредив его.

Друзья обсуждают реинкарнацию в закусочной, к ним подходят девушка и парень, похожий на Энди Уорхола, который фотографирует Джо на «Polaroid», после чего девушка даёт тому приглашение на художественное мероприятие на Бродвее в стиле экстравагантного фотографа. Джо решает взять Рико с собой и перед входом даёт тому свою расчёску, Риццо с трудом расчёсывает немытые волосы. На раскрепощённой вечеринке присутствуют актрисы Вива и Изабель Коллен «Ультрафиолет» Дюфрен, писатель Тейлор Мид, актёр Джо Даллесандро и режиссёр Пол Моррисси, и всё снимается на камеру. Джо принимает косяк за сигарету и после нескольких затяжек ловит галлюцинации. Плохое самочувствие, отсутствие гигиены Риццо и его попытка украсть бесплатную еду привлекает внимание гостей. Бак знакомится со светской львицей Ширли (Бренда Ваккаро), Рико представляется его менеджером, девушка уходит с Баком и соглашается провести с Баком ночь за 20 долларов и отплатить тому такси. Рэтсо становится совсем плохо, он падает с лестницы, но говорит, что с ним всё в порядке.

Ширли отвозит Джо к себе, но у того впервые не получается заняться сексом. За составлением слов из кубиков девушка делает предположение к гомосексуальной ориентации партнёра, оскорблённый Джо с жаром бросается на неё. Наутро довольная Ширли звонит подруге Марджори и назначает той встречу с Джо на четверг в 8:30. Наконец всё начинает получаться — Джо получает свои первые деньги и жмёт клиентке руку, после чего возвращается к Рико с купленными лекарствами и порцией горячего супа. Рэтсо, обливаясь потом, говорит, что больше не может ходить — падает сразу, как встаёт, ложится в постель, но категорически отказывается от услуг доктора. Он просит друга лишь об одном — чтобы тот посадил его на автобус до Флориды. Джо звонит Ширли и узнаёт, что та уехала.

Ради друга Бак решается на гей-проституцию, знакомится у игровых автоматов с Таусентом «Тауни» Лотом (Барнард Хьюз) из Чикаго и идёт тому в номер для оказания сексуальных услуг, но католик, позвонив матери, лишь дарит ему талисман Святого Христофора, покровителя путешественников, и даёт 10 долларов. Джо, которому нужно 57 долларов на билеты до Флориды, решается на ограбление, ломает Лоту нос и достаёт деньги из бумажника, всё это время вспоминая, как тащил Рэтсо из квартиры и сажал в такси, после чего засовывает мужчине, уверяющему, что он не собирался звонить в полицию, телефонную трубку в рот.

Джо едет вместе с лихорадочным Рэтсо, тот говорит, что они приедут через 31 час в 11:30. Выясняется, что Бак не убил Тауни. Рэтсо становится всё хуже и хуже — у него всё болит, также у него недержание мочи. Приехав в штат, Джо покупает себе и Рэтсо одежду и выбрасывает ковбойский прикид. Он решает найти нормальную работу по приезде в Майами, но когда Рэтсо перестаёт отвечать, Джо замечает, что тот умер, облокотившись головой о стекло. По совету водителя, которому придётся продолжить путь, он закрывает усопшему веки. Водитель успокаивает пассажиров, говоря, что человеку стало плохо. Джо сидит со слезами на глазах, обняв друга.

Актёрский состав 
 Джон Войт — Джо Бак
 Дастин Хоффман — Энрико Сальваторе «Рэтсо» Риццо, мелкий мошенник, друг Джо
 Сильвия Майлз — Касс, клиентка Джо
 Джон Макгайвер — О’Дэниел, религиозный фанатик
 Бренда Ваккаро — Ширли, светская львица, клиентка Джо
 Барнард Хьюз — Таусент «Тауни» Лот, клиент Джо
 Рут Уайт — Салли Бак, бабушка Джо
 Дженнифер Солт — Энни, девушка Джо
 Гилмен Рэнкин — Вудси Найлз, любовник Салли Бак
 Джорджэнн Джонсон — богатая женщина
 Энтони Холланд — телевизионный епископ
 Боб Балабан — студент-гомосексуал

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Джон Шлезингер
 Продюсеры — Джером Хеллман и Кеннет Атт
 Сценаристы — Уолдо Солт (по одноимённому роману Джеймса Лео Херлихая)
 Оператор — Адам Холендер
 Композитор — Джон Барри
 Монтаж — Хью Робертсон

Премьера 
В США фильм посмотрело 31,5 млн зрителей. При бюджете $3 600 000 только в США сборы с проката составили $44 785 053.

В момент, когда фильм получил «Оскар», он официально имел в США рейтинг «X» (согласно системе MPAA). Лишь позднее, в 1971 году, после перемонтажа, категория была заменена на R ( — ограничение до 18 лет).

Слоган при переиздании фильма в 80-х гласил: «Для тех, кто никогда этого не видел, и тех, кто никогда не забывал» ().

Награды 
Американский институт киноискусства отнёс фильм к 100 лучшим картинам американской киноиндустрии. Картина включена в Национальный реестр фильмов (38-е место) Библиотеки конгресса. На фестивале Берлинале в 1969 году фильм стал фаворитом публики, получил награду OCIC, но тем не менее главную награду («Золотой медведь») не получил.
 1969 — премия Международной католической организации в области кино (OCIC Award) Берлинского кинофестиваля (Джером Хеллман)
 1970 — премия «Золотой глобус» лучшему дебюту актёра (Джон Войт)
 1970 — 6 премий BAFTA: лучший фильм, лучший режиссёр (Джон Шлезингер), лучшая мужская роль (Дастин Хоффман), самый многообещающий дебютант, исполнивший главную роль (Джон Войт), лучший сценарий (Уолдо Солт), лучший монтаж (Хью Робертсон)
 1970 — 3 премии «Оскар»: лучший фильм (Джером Хеллман), лучший режиссёр (Джон Шлезингер), лучший адаптированный сценарий (Уолдо Солт)
 1970 — премия «Бодил» за лучший неевропейский фильм (Джон Шлезингер)
 1970 — 2 премии «Давид ди Донателло»: лучший иностранный режиссёр (Джон Шлезингер), лучший иностранный актёр (Дастин Хоффман) (вместе с Питером О’Тулом (Прощайте, мистер Чипс))
 1970 — премия Гильдии режиссёров США за лучшую режиссуру — Художественный фильм (Джон Шлезингер)
 1970 — премия «Серебряная лента» Итальянской национальной ассоциации журналистов лучшему режиссёру зарубежного фильма (Джон Шлезингер)
 1970 — премия Национального общества кинокритиков США за лучшую мужскую роль (Джон Войт)
 1970 — премия Гильдии сценаристов США за лучшую адаптированную драму (Уолдо Солт)

Номинации 
 1970 — 6 номинаций на премию «Золотой глобус»: лучший фильм (драма), лучший режиссёр (Джон Шлезингер), лучший сценарий (Уолдо Солт), лучшая мужская роль (драма) (Дастин Хоффман и Джон Войт), лучшая женская роль второго плана (Бренда Ваккаро)
 1970 — награда ООН (UN Award) в рамках премии BAFTA
 1970 — 4 номинации на премию «Оскар»: лучшая мужская роль (Дастин Хоффман и Джон Войт), лучшая женская роль второго плана (Сильвия Майлз), лучший монтаж (Хью Робертсон)

Примечания

Ссылки 

Фильмы на английском языке
Фильмы Джона Шлезингера
Фильмы по сценариям Уолдо Солта
Фильмы США 1969 года
Фильмы-драмы США
Бадди-муви США
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Фильмы о мужской проституции
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы United Artists
Экранизации романов США
Фильмы — лауреаты премии BAFTA
Национальный реестр фильмов